Niton steht für:

 die Ortschaft Niton auf der Isle of Wight
 eine veraltete Bezeichnung des Elements Radon
 Der Fels Repère Pierre du Niton, Referenzpunkt für Höhenangaben in der Schweiz